Tarn je lahko:
 francoska reka, glej Tarn (reka),
 francoski departma, glej Tarn (departma).